Појам "Детињство" може се односит на:

 Детињство (основни појам) - рани период у циклусу развоја човека

али и на: 
 Детињство - први роман Лава Николајевича Толстоја
 Детињство - роман Максима Горког
 Детињство (часопис) - српски часопис о књижевности за децу